Die Saison 2007/08 der Regionalliga war die 14. und letzte Spielzeit der Regionalliga als dritthöchste Spielklasse im deutschen Fußball. Es wurde letztmals in zwei regionalen Staffeln – Nord und Süd – gespielt. In der Staffel Nord spielten 19 Mannschaften, die Süd-Staffel hatte eine Mannschaftsstärke von 18. Die genaue Einteilung der Mannschaften in die Staffeln Nord und Süd wurden vor Saisonbeginn vom DFB nach geografischen und logistischen Gesichtspunkten vorgenommen. Die Spielzeit startete am 27. Juli 2007 und endete am 31. Mai 2008.

Die Meister sowie Vizemeister der Staffeln Nord und Süd stiegen direkt in die 2. Bundesliga auf.

Durch die Einführung der 3. Liga zur Saison 2008/09 war die Regionalliga letztmals die dritthöchste Spielklasse im deutschen Fußball und diente zugleich als Qualifikationsrunde für die neue Liga, die in der darauf folgenden Saison zwischen 2. Bundesliga und der in Zukunft viertklassigen Regionalliga eingeführt wurde.

Die Mannschaften qualifizierten sich für die neuen Spielklassen, indem sie folgende Platzierungen in der Abschlusstabelle belegten:

 Plätze 1 und 2: Aufstieg in die 2. Bundesliga (zweite Mannschaften der Bundesligavereine nicht zugelassen)
 Plätze 3 bis 10: Qualifikation für die 3. Liga (maximal vier zweite Mannschaften)
 Plätze 11 bis 18 bzw. 19: Verbleib in der dann viertklassigen Regionalliga

Nord 

Aus der Regionalliga Nord stiegen Rot Weiss Ahlen und Rot-Weiß Oberhausen in die 2. Bundesliga auf. Rot-Weiß Oberhausen schaffte den Durchmarsch von der Oberliga bis in die 2. Bundesliga. Sie sicherten ihre Aufstiege jeweils am letzten Spieltag.

Ausgesprochen eng verlief der Kampf um die letzten zwei Drittliga-Qualifikationsplätze 9 und 10. Die Kickers Emden waren lange im Aufstiegskampf involviert, mussten in der Endphase nach vier Niederlagen infolge aber bangen. Ein 0:0 bei der Wolfsburger Reserve reichte ihnen aber. Der 1. FC Magdeburg hatte sich zwei Spieltage vor Ende erstmals in der Rückrunde auf Rang 10 setzen können. Das direkte Duell gegen Rot-Weiss Essen (zu diesem Zeitpunkt mit zwei Punkten weniger) ging aber mit 0:1 verloren. Neben RWE konnte auch Eintracht Braunschweig – aufgrund der besseren Tordifferenz – am FCM vorbeiziehen. Essen verpasste die Drittliga-Qualifikation mit einer überraschenden Heimniederlage gegen Lübeck am letzten Spieltag aber doch noch. Den Magdeburgern nützte der 2:1-Auswärtserfolg in Wuppertal nichts mehr, weil Braunschweig gegen den BVB II gewann. Der BTSV hatte die gesamte Saison in der unteren Hälfte verbracht und stand nun zum ersten Mal überhaupt auf einem Qualifikationsplatz.

Der FCM scheiterte nach dem verpassten Aufstieg im Jahr zuvor erneut knapp an der erstmaligen Qualifikation für den Profifußball. Rot-Weiss Essen wurde hingegen nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga im Vorjahr nun in die Viertklassigkeit „durchgereicht“.

Für die neue 3. Liga qualifizierten sich somit Fortuna Düsseldorf, 1. FC Union Berlin, SV Werder Bremen II, Wuppertaler SV Borussia, Rot-Weiß Erfurt, Dynamo Dresden, Kickers Emden und Eintracht Braunschweig.

Der VfB Lübeck hatte keine Anträge auf mögliche Teilnahmen an der 2. Bundesliga und 3. Liga gestellt und stand schon als Absteiger fest. Die weiteren sportlichen Absteiger waren der VfL Wolfsburg II, der SC Verl, der Hamburger SV II, der SV Babelsberg 03, der FC Energie Cottbus II, Borussia Dortmund II, Rot-Weiss Essen und der 1. FC Magdeburg.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle

Torschützenliste

Süd 

Aus der Regionalliga Süd stiegen der FSV Frankfurt und der FC Ingolstadt 04 in die 2. Bundesliga auf. Der FSV Frankfurt schaffte den Durchmarsch von der Oberliga bis in die 2. Bundesliga.

Für die neue 3. Liga qualifizierten sich der VfB Stuttgart II, der VfR Aalen, der SV Sandhausen, die SpVgg Unterhaching, der SV Wacker Burghausen, der FC Bayern München II, der SSV Jahn Regensburg und die Stuttgarter Kickers.

Die sportlichen Absteiger waren der FSV Ludwigshafen-Oggersheim, der SC Pfullendorf, der Karlsruher SC II, der KSV Hessen Kassel, der SV Elversberg und der TSV 1860 München II, der SSV Reutlingen 05 und die Sportfreunde Siegen.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Regionalliga Nord 2007/08 bei kicker.de
 Regionalliga Süd 2007/08 bei kicker.de

Einzelnachweise 

2007
Fußballsaison 2007/08